Millvale ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Millvale (Maine)
 Millvale (Pennsylvania)
 Millwale (Cincinnati), Ortsteil von Cincinnati, Ohio